Questa è stata la prima delle due edizioni del torneo nel calendario dell'ATP Challenger Tour 2021.

In finale Mats Moraing / Oscar Otte hanno sconfitto Riccardo Bonadio / Denis Yevseyev con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Enzo Couacaud /  Manuel Guinard (quarti di finale)
  Sergio Galdós /  Sergio Martos Gornés (primo turno)

  Elliot Benchetrit /  Zdeněk Kolář (quarti di finale) 
  Gonçalo Falcão /  Gonçalo Oliveira (quarti di finale)

Wildcard 

  Pedro Araújo /  Tiago Cação (primo turno)
  Francisco Cabral /  Luís Faria (primo turno)

<ol start="3">
  Miguel Gomes /  Henrique Rocha (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras Open Challenger 2021